El término alumni puede referirse, en esta enciclopedia:

Educación, sobre todo en países anglófonos
 a alumni, una organización de graduados o antiguos estudiantes (exalumnos);

Deportes

Argentina

Futbol
 a Alumni Athletic Club, un club de fútbol que participó en la liga de ese país en la era amateur;
 a Club Atlético Boca Alumni, un club de fútbol del barrio de La Boca;
 a Club Atlético Alumni, un club de fútbol de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba;

Rugby
 a Asociación Alumni, un club de rugby, con sede en Buenos Aires, creado en 1951;

Estados Unidos
 a Alumni Stadium, un estadio de fútbol americano universitario ubicado en el campus deportivo de Boston College en Chestnut Hill, Massachusetts.